Dans le domaine de la psychiatrie, on entend par folle une malade mentale, c'est-à-dire une femme atteinte de troubles mentaux. Ce n'est néanmoins pas un terme scientifique, mais une dénomination utilisée par le grand public. C'est le féminin de fou. Voyez Folie.
 Dans le langage courant, une folle est une femme idiote, stupide ou imbécile. C'est néanmoins généralement un terme utilisé comme une insulte gentillette pour parler de quelqu'un qui a des projets originaux.
 Une folle est un homme homosexuel dont le genre n'est conforme aux codes du masculin, dont l'expression de genre est féminin.
 Folle est un épisode de la série télévisée américaine Angel.

nouvelle définition : être Soi avec toutes ses personnalités

Notes et références